"Oliveto", que em Língua italiana significa "olival", pode ser:
 Oliveto Lario, comuna italiana da Lombardia
 Oliveto Citra, comuna italiana da Campânia
 Oliveto Lucano, comuna italiana da Basilicata
 San Marzano Oliveto, comuna italiana do Piemonte
 Castello di Oliveto, palácio italiano

Ver também
 Washington Olivetto
 Olivet
 Olivetti

Desambiguações de topônimos